Шведченко — фамилия.
 Шведченко, Алексей Илларионович (1921—?) — советский авиаконструктор, лауреат Ленинской премии.
 Шведченко, Антон Антонович (1914—2004) — советский металлург, директор трубных заводов, Герой Социалистического Труда.
 Шведченко, Виктор Харитонович (1918—?) — советский футболист, нападающий.